Placówka Straży Celnej „Wólka” (Chorzele)
 Placówka Straży Celnej „Wólka” (Filipów)